Kobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kobben, Houtskär, Åboland, 
 Kobben, Korpo, Åboland, 
 Kobben, Nagu, Åboland, 
 Kobben, Raseborg, Nyland, 
 Kobben (vid Härpä, Lovisa), Nyland, 
 Kobben (söder om Kejvsalö, Lovisa), Nyland, 
 Kobben (vid Vahterpää, Lovisa), Nyland,

Se även
Kobbe
Koben
Kobban
Kobbarna
Klobben
Klobban

Robotskapade Finlandförgreningar